Diego Larenas Álvarez-Rubio Henríquez (Chillán, 1789-1855) fue un empresario y político chileno. 

Hijo del coronel Enrique Larenas Soto-Aguilar y de doña Juana Paula Álvarez-Rubio y Henríquez Coloma. Casado con Tránsito Vásquez Larenas y en segundas nupcias con Isabel Pérez y Álvarez-Rubio.

Durante el período de independencia fue un hijo de realista mientras su pragmatismo le hizo abstenerse de opinión hasta el término de los hechos. Era comerciante y, bajo el nuevo gobierno en Chile, pasó a administrar el estanco de Chillán.

Elegido diputado por Concepción y Talcahuano (1825-1826). Posteriormente, volvió a sus actividades empresariales.

Bibliografía 
 

Nacidos en Chillán
Diputados de Chile en el siglo XIX